Charlton Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Charlton Island (ö i Antarktis),

Kanada 

 Charlton Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar